1-й Финляндский стрелковый полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Старшинство — 27 марта 1811 года. 

Полковой праздник — 26 ноября.

Место постоянной дислокации — г. Гельсингфорс (до 1903), г. Або (с 1904 по 1913)

Входил во 1-ю Финляндскую стрелковую бригаду.

Командиры 
 15.09.1892 — 16.09.1896 — полковник Алексеев Константин Михайлович
 07.06.1898 — 15.09.1904 — полковник Алексеев Иван Филиппович
 25.09.1904 — 19.12.1906 — полковник Тихонович Пётр Андреевич
 19.12.1906 — 18.11.1908 — полковник Гоштовт Иосиф Андреевич
 18.11.1908 — (15.04.)1913 — полковник Степанов Юрий Николаевич
 15.04.1913 — (24.12.)1914 — полковник Рихтер Александр Александрович
 26.02.1915 — 21.01.1916 — полковник Алексеев Владимир Васильевич
 27.01.1916 — 12.04.1917 — полковник Шорин Пётр Сергеевич

См. также 
 22-й армейский корпус

Примечания

Ссылки 
 Русская Императорская Армия

Стрелковые полки Российской империи
Финляндские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1811 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году